Manuel Fleitas Solich (1900–1984), treinador e futebolista paraguaio que atuava como meio-campista;
Roberto Fleitas (1933), ex-treinador e futebolista uruguaio que atuava como zagueiro;

Ver também

Desambiguações de sobrenomes